Ken, Kenny ou Kenneth Robinson sont des noms pouvant désigner :

Hommes politiques 
 Kenneth Robinson (1911-1996), homme politique travailliste britannique
  (1916-1990), homme politique américain de Virginie
 Ken Robinson (1927-1991), homme politique canadien de l'Ontario
  (né en 1942), homme politique unioniste nord-irlandais

Autres 
  (1897-1963), joueur de cricket anglais
  (1936-2020), prêtre anglican, doyen de Gibraltar
 Ken Robinson (1950-2020), auteur et conférencier britannique
  (né en 1963), athlète et sprinter américain
  (1969-1999), lanceur de baseball américain
  (né en 1971), joueur de hockey sur gazon australien
 , australien, apôtre de la Communauté du Christ
 , comédien et disc jockey canadien

Voir aussi 
 

Robinson, Ken